Osmanabad (district), een district van de Indiase staat Maharashtra
 Osmanabad (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Osmanabad